Le  Grand Prix moto d'Australie 2008 est la seizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 3 au  sur le circuit de Phillip Island.
C'est la  du Grand Prix moto d'Australie.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des  

 Note :
 Lors de la course des 125 cm³, Marc Márquez a reçu 1 seconde de pénalité.

Grand Prix moto d'Australie
Australie
Sport en Australie en 2008